Челябінська вулиця — вулиця у різних населених пунктах України та Росії. Назва — на честь російського міста Челябінськ.

Челябінська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Челябінська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Челябінська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Челябінська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Челябінська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Челябінська вулиця — колишня назва вулиці Пантелеймона Куліша в місті Київ.
 Челябінська вулиця — колишня назва вулиці Віктора Литвинського в місті Кривий Ріг.
 Челябінська вулиця — колишня назва Академічної вулиці в місті Чернівці.

Челябінська вулиця — одна із вулиць Москви.

Вулиці